Il doppio del torneo di tennis IPP Trophy 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Cibulec e David Škoch che hanno battuto in finale Werner Eschauer e Herbert Wiltschnig 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Tomáš Cibulec /  David Škoch (Campioni)
 Giorgio Galimberti /  Petr Luxa (primo turno)

 Álex López Morón /  Salvador Navarro (primo turno)
 Leonardo Azzaro /  Gianluca Bazzica (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 2004